Chōzen-ji ist der Name mehrerer japanischer, buddhistischer Tempel:
 in der Schreibweise :
 Chōzen-ji (Asahi), in Asahi
 Chōzen-ji (Kōfu), in Kōfu
 Kochōzen-ji (vormals Chōzen-ji), in Minami-Alps
 in der Schreibweise :
 Chōzen-ji (Fukaya), in Fukaya
 Chōzen-ji (Ebino), in Ebino
 Chōzen-ji (Makurazaki), in Makurazaki